Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2023 je sedemintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 2. in 5. marcem 2023 v Areni Ataköy v Carigradu, Turčija. Udeležilo se ga je 593 atletov iz 47-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah. Najuspešnejša država tekmovanja je postala Norveška, ki je osvojila štiri zlate in eno srebrno medaljo.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (1)
 (2)
 (2)
 (3)
 (2)
 (22)
 (3)
 (5)
 (6)
 (4)
 (17)
 (9)
 (6)
 (21)
 (42)
 (2)
 (31)
 (2)
 (32)
 (19)
 (16)
 (2)
 (16)
 (49)
 (2)
 (3)
 (6)
 (5)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (33)
 (2)
 (21)
 (28)
 (22)
 (14)
 (2)
 (12)
 (3)
 (12)
 (32)
 (21)
 (23)
 (20)
 (11)

Sklici

Zunanje povezave 
 

2023
2023 v športu
Športne prireditve v Turčiji
Šport v Carigradu